Тюринский — название населённых пунктов:

Россия 
 Тюринский — хутор в Кумылженском районе Волгоградской области.
 Тюринский — посёлок в Озинском районе Саратовской области.